Széchényi Imre (1825–1898) országgyűlési képviselő, főrend, diplomata, zeneszerző
 Széchényi Imre (1858–1905) főrend, agrárpolitikus, szociálpolitikus, császári és királyi kamarás, előbbinek az unokaöccse